

Geografia
 Molino dei Torti – comune italiano della provincia di Alessandria, in Piemonte
 Torre de' Torti – frazione del comune italiano di Cava Manara della provincia di Pavia, in Lombardia
 Tortí – comune (corregimiento) della Repubblica di Panama, nel distretto di Chepo

Persone
 Torti – cognome italiano
 Aldo Torti (...–1966) – judoka e dirigente sportivo italiano
 Anita Torti (1976) – pugile italiana
 Elena Montecchi Torti (1814-1868) – poetessa e patriota italiana
 Federica Torti (1979) – conduttrice televisiva italiana
 Francesco Torti (1658-1741) – medico e anatomista italiano
 Francesco Torti (1763-1842) – critico letterario italiano
 Giovanni Torti (1774-1852) – poeta italiano
 Giovanni Paolo Torti Rogadei (1668-1742) – vescovo cattolico italiano
 Giuseppe Torti (1928-2005) – vescovo cattolico svizzero
 Luigi Torti, noto come Torti II (1918-...) – calciatore italiano, di ruolo centravanti, fratello del calciatore Vittorio
 Maria Teresa Torti (1951-2001) – sociologa italiana
 Mario Torti (1925-2006) – calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Mattia Croci-Torti (1982) – allenatore di calcio ed ex calciatore svizzero
 Robert Torti (1961) – attore statunitense
 Rodolfo Torti (1947) – fumettista italiano
 Vittorio Torti, noto come Torti I (1912–...) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista